Сезон 1988/1989 — 58-й сезон для «Барселоны» в чемпионате Испании и 90-й год со дня основания футбольного клуба.

Форма 
Производителем формы для клуба является компания Meyba.

Состав команды

Статистика сезона

Игры и голы 

|-
!colspan=14 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Вратари

|-
!colspan=14 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Защитники

|-
!colspan=14 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Полузащитники

|-
!colspan=14 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Нападающие

|}

Бомбардиры 
Включает в себя все официальные игры. Список отсортирован по итоговому результату.

«Сухие» матчи 
Включает в себя все официальные игры. Список отсортирован по итоговому результату.

Хет-трики

Пенальти

Общая статистика 
В данной таблице не учитываются результаты товарищеских матчей.

Соревнования

Суперкубок Испании

Чемпионат Испании

Турнирная таблица

Статистика выступления

Результаты по турам

Матчи

Кубок обладателей кубков

1/16 финала

1/8 финала

1/4 финала

1/2 финала

Финал

Кубок Испании

1/16 финала

1/8 финала

1/4 финала

Примечания 

1988/1989
Барселона